

Lieux 

 Wycliffe, un village du comté de Durham, en Angleterre.
 Wycliffe College, un collège de l'université de Toronto, au Canada.
 Wycliffe Hall, un établissement d'enseignement particulier au sein de l'université d'Oxford, en Angleterre.

Personnes 

 John Wyclif ou Wycliffe (vers 1330-1384), théologien anglais.

Œuvres 

 Wycliffe est une série télévisée britannique.